Diu (district), een district en eiland van het Indiase unieterritorium Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu
 Diu (stad), een stad in het Indiase unieterritorium Dadra en Nagar Haveli en Daman en Diu